Frauenstein heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden, Gemeindeteile:
 Frauenstein (Erzgebirge), Kleinstadt im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Wiesbaden-Frauenstein, Stadtbezirk von Wiesbaden, Hessen
 Frauenstein (Kärnten), Gemeinde im Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Frauenstein (Gemeinde Mining), Ortschaft von Mining, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Frauenstein (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Baulichkeiten:
 Burg Frauenstein – mehrere Burgen und Ruinen
 Schloss Frauenstein – mehrere Schlösser
 Haus Frauenstein, Bestandteil des Frankfurter Römer
 Wallfahrtskirche Frauenstein bei Molln in Oberösterreich, sowie die Pfarre, und den Bergkegel mit der Kirche daselbst

Berge:
 Frauenstein (Oberpfälzer Wald) (835 m), im Oberpfälzer Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Frauenstein (Landrücken) (596,6 m), im Landrücken (Nahtstelle zur Kuppenrhön), Landkreis Fulda, Hessen
 Frauenstein (Harz) (ca. 400 m), im Harz, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen

Frauenstein, Weiteres:
 Zum Frauenstein, Stubengesellschaft Frankfurter Patrizier (1423 – 19. Jh.)

Siehe auch
 Frauensteine